Tara je lahko:

 Tara, žensko osebno ime
 Tara, hindujska boginja
 Tara, pritok Drine
 Tara, kraška planota v Srbiji
 tara, teža embalaže